Стригово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Стригово — агрогородок в Кобринском районе Брестской области.

Россия 
 Стригово — село в Почепском районе Брянской области.